Az ISO 9 (angolul Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters – Slavic and non-Slavic languages; magyarul A cirill karakterek transzliterációja latin karakterekre. Szláv és nem szláv nyelvek) egy nemzetközi egységesített tudományos szabvány a cirill ábécé latin betűs átírására, transzliterálására.

A szabvány jelenlegi változatát 1995-ben fogadta el az ISO. Ez a változat megváltoztatja és felülírja az 1986-os szabványt. A nemzetközi szabványügyi szervezet 2017-ben felülvizsgálta és változtatás nélkül jóváhagyta az ISO 9-et. Magyarországon 1997. augusztus 1-től érvényes ez a szabvány MSZ ISO 9:1997 hivatkozási számon. Oroszországban és nyolc másik volt szovjet köztársaságban a ГОСТ 7.79—2000 szabvány teszi hivatalossá ezt a transzliterációt.

Az ISO 9 nem csak az orosz írás transzliterációjára alkalmas, hanem más cirill írást használó nyelvek betűit is tükrözni lehet vele. Jellemzője, hogy egy az egyhez típusú megfeleltetést ad az ISO 9 karakterek és a cirill betűk között, tehát minden cirill betűt egyetlen ISO 9 karakter (ékezetes vagy ékezet nélküli latin betű) reprezentál.

További információk 
 ISO 9:1995
 Magyar Szabványügyi  Testület MSZ ISO 9:1997 szabvány 
 Online Transliteration (JavaScript)
 Transzliteráló program (JavaScript)
 Cirill betűk átírása különböző európai nyelvekre

ISO-szabványok